Владимир Павлович Овчинников:
 Овчинников, Владимир Павлович (род. 1951) — советский и российский футбольный судья.
 Овчинников, Владимир Павлович (род. 1958) — советский и российский пианист.